Anna Pessoa é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Quintal Brasil - Poemas, Letras & Convidados
 As tribos
 Conexão carioca 2
 Mandinga
 Amor e sonho

Cantores do estado de São Paulo